Green Bay Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Green Bay Township (Clarke County, Iowa)
 Green Bay Township (Lee County, Iowa)